Transcendentalizm, transcendentalizm amerykański – amerykański ruch filozoficzno-literacki o charakterze późnoromantyznym
 Transcendentalizm – rzadsze określenie filozofii Kanta i jego następców (filozofia transcendentalna), zwłaszcza w odniesieniu do idealizmu klasycznego; zob. idealizm transcendentalny.